contractuur (geneeskunde), een blijvende verkorting of samentrekking van weefsel.
contractuur (arbeid), het aantal te werken uren volgens een arbeidscontract.